Boada ist der Familienname folgender Personen:

 Gelmin Javier Rivas Boada (* 1989), venezolanischer Fußballspieler, siehe Gelmin Rivas
 Jacint Boada i Casanoves OSB (1772–1859), katalanischer Chormeister, Organist, Komponist und Mönch aus dem Kloster Montserrat
 Josep Berga i Boada (1872–1923), katalanischer Zeichner, Illustrator, Maler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Boada (Salamanca), westspanische Gemeinde (municipio) in der Provinz Salamanca in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Boada de Campos, Gemeinde in der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León in Spanien; Provinz Palencia